Frans Christiaens (politicus), Belgisch politicus en burgemeester van Beveren-Leie
 Frans Christiaens (voetballer), Belgisch voetbaldoelman